

Cinema 
 Somewhere – film del 2010 diretto da Sofia Coppola

Musica 
 Somewhere – brano musicale del musical West Side Story 
 Somewhere – traccia dell'album Badmotorfinger dei Soundgarden del 1991
 Somewhere – singolo di Shanice del 1994
 Somewhere – traccia dell'album The Silent Force dei Within Temptation del 2004
 Somewhere – album di Eva Cassidy del 2008
 Somewhere – album di Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette del 2013